Огублённый (огу́бленный) гласный заднего ряда средне-нижнего подъёма — гласный звук, употребляющийся в некоторых разговорных языках. В МФА он обозначается знаком ɔ, в X-SAMPA он обозначается знаком O.

Примеры

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 

Гласные средне-нижнего подъёма
Огублённые гласные
Гласные заднего ряда